Fanger ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeborg Fanger (1921–2008), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Ole Fanger (1934–2006), dänischer Physiker
 Paul Fanger (1889–1945), deutscher Admiral
 Peter Fanger (1946–2020), deutscher Dirigent
 Remo Fanger (* 1974), Schweizer Politiker (SVP) 
 Thomas Fanger (1962–2022), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Fenger
 Fänger